Die Snooker-Asienmeisterschaft 2021 war die 36. Austragung der von der Asian Confederation of Billiard Sports veranstalteten Kontinentalmeisterschaft in der Billardvariante Snooker. Sie fand vom 12. bis 16. September 2021 im Al Messila in der katarischen Hauptstadt Doha statt.

Asienmeister wurde zum zweiten Mal der Inder Pankaj Advani. Der Titelverteidiger setzte sich im Endspiel gegen den Iraner Amir Sarkhosh mit 6:3 durch. Den dritten Platz belegten Ka Wai Cheung aus Hongkong und Haris Tahir aus Pakistan. Im Halbfinale gegen Pankaj Advani erzielte Ka Wai Cheung mit 136 Punkten das höchste Break des Turniers.

Modus 
Die 42 Teilnehmer wurden in zehn Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die beiden Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Finale

Century Breaks 
Fünf Spieler erzielten insgesamt sechs Century Breaks.

Weblinks 
 Offizielle Website
 Snooker-Asienmeisterschaft 2021 bei CueTracker

Einzelnachweise 

2021
Asienmeisterschaft
Billardturnier in Doha